Schames ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Schames (1852–1922), deutscher Kunsthändler
 Samson Schames (1898–1967), deutsch-amerikanischer Maler; Neffe von Ludwig Schames